Эстонский энциклопедический словарь — краткое универсальное справочное издание, посвящённое Эстонии. Представлены понятия, связанные с историей, географией, экономикой Эстонии на протяжении всего её развития. Все основные понятия даны на русском языке, в скобках название на языке оригинала, дефиниция, справка. Алфавитный словарь содержит около 4000 статей.
Эстонский энциклопедический словарь является третьей частью трилогии, посвящённой Эстонии: первая книга — тематический справочник «Эстония — Eesti», вторая книга — Эстонский биографический словарь.

Издание 
Издательство «KRK» выпустило в свет словарь в 2008 году.
Подготовка к изданию заняла около пяти лет.

Характеристика 
 Эстонский энциклопедический словарь
 Составители: Игорь Коробов, Людмила Раудтитс
 Художник: Юрий Матузов
 Издательство: KRK
 Год: 2008
 Тип обложки: твёрдый переплёт
 Страниц: 328
 Иллюстрации: 101
 ISBN 978-9985-840-13-9

Содержание 
В словаре представлены понятия, связанные с особым статусом Остзейских провинций и губерний, например: ландтаг, ландратская коллегия, Эстляндская средняя инстанция и др., а также понятия, опосредованно связанные с Эстонией, например, Эстляндское герцогство (фактически не существовавшее как административная единица и употреблявшееся в титулах датских и шведских королей). Представлены понятия, связанные с любекским правом и функционированием городов в шведское и российское время, например, ратман, бюргермейстер, различные учётные единицы (ландролле, гак). Объясняются термины эстонского народного костюма, кухни, народной музыкальной культуры (напр. , мульгикапсад,  и пр.).

В качестве приложения приводятся списки гроссмейстеров, епископов, губернаторов, кавалеров Рыцарского креста, креста Свободы, героев Советского Союза, премьер-министров, президентов.

Примечания

Ссылки 
 Эстонский энциклопедический словарь издан на русском языке
 Энциклопедический словарь мог бы быть электронным
 Вышел из печати «Эстонский энциклопедический словарь»

Книги по алфавиту
Книги Эстонии
Энциклопедические словари